O título de Conde de Penalva foi criado por carta de 2 de Abril de 1662 do rei D. Afonso VI de Portugal a favor de D. Maria Drago de Portugal, 1ª condessa de Penalva, única titular.

Titulares 
1. D. Maria Drago de Portugal, 1ª condessa de Penalva

Penalva